Název Deštná má více sídel:
 Deštná (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Deštná (okres Jindřichův Hradec) – město v okrese Jindřichův Hradec
 Deštná (Dubá) – část města Dubá v okrese Česká Lípa

Vyskytuje se i v názvu vrcholů:
 Velká Deštná – nejvyšší vrchol Orlických hor
 Malá Deštná – vrchol v Orlických horách

Podobné názvy 
 Deštné

Externí odkazy